Стру́нников — русская фамилия.

Известные носители

В 
 Струнников, Василий Тимофеевич (1884—1946) — российский специалист в теории корабля.
 Струнников, Владимир Александрович (1914—2005) — советский генетик и селекционер, академик АН СССР.

Н

С 
 Струнников, Сергей Николаевич (1907—1944) — советский фотограф.

Струнникова 
 Струнникова, Наталья Геннадьевна (род. 1964) — советская спортсменка (плавание вольным стилем), призёр Олимпийских игр.

См. также